Le tournoi de tennis de Bogota est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2011, classée en catégorie International, se dispute du 14 au .

Lourdes Domínguez Lino remporte le simple dames. En finale, elle bat Mathilde Johansson, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Edina Gallovits-Hall et Anabel Medina Garrigues.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bogota
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Bogota
Sport en Colombie en 2011
Tennis en février 2011